Microplitis bicoloratus (Chen), een schildwesp
 Microplitis bicoloratus (Xu & He), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing